Gli invincibili (Unconquered) – film statunitense del 1947 diretto da Cecil B. DeMille
 Gli invincibili – serie televisiva britannica